Тете́рин — русская фамилия, а также многозначное понятие:

 Те́терин — мембранный белок, фактор рестрикции, ингибитор вирусных инфекций, включая ВИЧ.

 Носители фамилии

 
 
 Тетерин, Владислав Михайлович (род. 1957) — российский пианист и продюсер.
 Тетерин, Герман Прокопьевич (род. 1940) — учёный в области технологии обработки металлов давлением и систем автоматизированного проектирования.
 Тетерин, Дмитрий Андреевич (род. 1979) — российский футболист.
 Тетерин, Евгений Ефимович (1905—1987) — киноактёр и режиссёр.
 Тетерин, Иван Михайлович (род. 1952) — генерал-полковник внутренней службы, начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС России (2005—2013). Депутат Государственной Думы с 2016.
 Тетерин, Николай Дмитриевич (1907 — ?) — советский военный деятель, полковник.
 Тетерин, Олег Иванович (род. 1942) — российский африканист, переводчик и журналист.
 Тетерин, Павел Леонидович (род. 1980) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Тетерин, Прокопий Кириллович (1912—2004) — учёный-металлург.
 Тетерин, Святослав Дмитриевич (род. 1997) — российский боксёр.
 Тетерин, Сергей Семёнович (род. 1961) — белорусский бизнесмен, председатель Белорусской федерации тенниса.
 Тетерин, Тимофей Иванович, Тимоха Тетерин (15?? — умер в начале июня 1593 года) — русский дворянин, участник второго астраханского похода и Ливонской войны в качестве стрелецкого головы, отъездчик.

См. также 
 Тетерина
 Тетерино
 Тетериню

Примечания